Joppolo – comune italiano in Provincia di Vibo Valentia;
Joppolo Giancaxio – comune italiano in Provincia di Agrigento;
Beniamino Joppolo – artista e drammaturgo italiano